Международная Тюркская академия () — научный центр, созданный в целях исследования тюркского мира. Расположен в городе Астана, Республика Казахстан.

История 
3 октября 2009 года на IX саммите глав тюркоязычных государств в городе Нахичевань Республики Азербайджан Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев внёс предложение о создании научного центра в целях исследования тюркского мира.

25 мая 2010 года в столице Республики Казахстан Астана во Дворце Мира и Согласия открылась Тюркская академия. На открытии участвовали Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и Президент Турции Абдулла Гюль, а также видные учёные-тюркологи Казахстана, Турции, США, России (Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Якутия), Узбекистана, Кыргызстана и Украины.

22-23 августа 2012 года в столице Киргизской Республики Бишкек на II саммите Тюркского Совета Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль, Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев и Премьер-министр Республики Азербайджан Артур Расизаде подписали соглашение о присвоении международного статуса Тюркской академии.

После того как соглашение было ратифицировано странами-учредителями, Тюркская академия, действующая с 2010 года в Казахстане, 27 августа 2014 получила международный статус. Таким образом, созданная совместно четырьмя тюркоязычными государствами международный научный центр — «Международная тюркская академия» начал свою работу.

Страны-учредители 
 Республика Азербайджан
 Республика Казахстан
 Республика Кыргызстан
 Турецкая Республика

Цели и миссия 
Цель:
Координирование и содействие научным исследованиям об истории тюркского мира, начиная с древних веков и до современности, изучение тюркского языка и литературы, культуры, а также исследование общего тюркского мира на основе открытии уникальных источников и выявление роли и места тюркских государств в мировом пространстве.

Миссия:
Развитие научной и образовательной деятельности научных ассоциаций тюркских народов, а также создание условий для поддержки и объединения инициатив государственных деятелей тюркоязычных государств.

Международное сотрудничество 
В настоящее время Международная Тюркская академия утвердила меморандум, установив связи с около 40 научно-исследовательскими институтами, тюркологическими центрами. Среди которых: национальная академия наук Венгрии, национальная академия наук Киргизской Республики, национальная академия наук Республики Азербайджан, национальная академия наук Монгольской Республики и его исследовательские центры, а также исследовательские центры академии наук Российской Федерации. Наряду с этим, академия проводит проект с участием около 100 иностранных ученых-тюркологов. Международная Тюркская академия также установила сотрудничество с Тюркским советом, ТюркПА, ТЮРКСОЙ и Научно-исследовательским центром исламской истории, искусства и культуры (IRCICA).

Структура 
Научный Совет
Тюркскую академию возглавляет Научный Совет, в состав которого входят по одному представителю от каждой стороны (государства-члены Тюркского совета), а также Президент и вице-президенты Тюркской академии.

Президент
Президентом назначается лицо из числа граждан государств (государств-членов Тюркского совета) сроком на 4 года. Первым президентом Международной Тюркской академии является доктор исторических наук Дархан Куандыкович Кыдырали. Он был назначен на этот пост 4-5 июня 2014 года по решению глав четырех государств-членов на 4 саммите Тюркского совета прошедший в городе Бодрум, Турция. Так как Международная Тюркская академия расположена в Казахстане, было решено назначить её первым президентом гражданина Казахстана. Председательство назначается на ротационной основе в соответствии с алфавитным порядком официальных названий сторон на английском языке: Азербайджан; Киргизстан и Турция.

Вице-президенты
Так как президентом Международной Тюркской академии является гражданин Казахстана, вице-президентами назначаются 3 граждан из оставшихся государств-членов Тюркского совета (Турция, Азербайджан, Киргизстан).

Исследовательские центры
При Международной Тюркской академии действуют 5 исследовательских центров. Это: центр истории и этнологии; центр языка, литературы и терминологии; центр искусства и культуры; центр социально-экономических исследовании, а также центр международных исследовании. Эти центры направлены на изучение различных проблем тюркского мира, культуры, истории, экономики и интеграции.

Труды академии 
В Международной Тюркской академии работают ученые из стран-учредителей и тюркского мира. Академия осуществила многие международные проекты касательно тюркского мира. Благодаря этому за четыре года было выпущено около 50 научных книг. Они затрагивают темы современной тюркологии, тюркской истории, культуры, искусства будущего тюркского народа. Наряду с этим, академия выпускает журнал «Алтаистика и тюркология», исследующий с точки зрения науки, основные проблемы тюркологии и алтаистики, а также информационно-аналитический журнал «GLOBAL-Тurk». Научно-аналитические статьи публикуются на четырёх языках (казахский, русский, английский, турецкий). Кроме этого были изданы тюркоязычные словари.

Начиная с 2010 года академия проводит международные конференции, форумы, семинары, посвящённые тюркской истории, культуре и великим личностям тюркских народов.

Тюркская библиотека 
При Международной Тюркской академии создана тюркская библиотека. Фонд библиотеки составляет более 32 000 печатных изданий, создан на основе личных библиотек известных тюркологов, а также самой библиотеки. Личный книжный фонд известных учёных-тюркологов, как Иштван Мандоки Коныр, Абдуали Кайдар и Абжан Курышжанулы были переданы библиотеке академии. Также в библиотеке имеются редкий фонд книг и копии рукописей. Библиотека имеет отдельные книжные полки посвященные тюркским народам. Здесь можно найти литературу казахского, турецкого, азербайджанского, узбекского, башкирского, татарского, карачаевского, хакасского, каракалпакского, ногайского и других народов. В настоящее время готовится электронная база тюркской библиотеки.

Музей 
В музее, открытом при Международной Тюркской академии можно увидеть ценные реликвии тюркского народа относящиеся к различным периодам. Продолжается работа по коллекционированию вещевых и фотодокументальных материалов культурных наследии тюркского народа. В сентябре 2014 года музей дополненный реликвиями был полностью обновлён.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Образование в Казахстане